Este artigo refere-se aos eventos ocorridos no Espírito Santo durante a pandemia de COVID-19 no Brasil.

Cronologia

2020 
 5 de março - Primeiro caso do novo coronavírus, SARS-CoV-2, é confirmado na Região Metropolitana de Vitória, a cidade não foi divulgada. Trata-se de uma mulher de 37 anos que havia retornado recentemente da Itália.

 17 de março - A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) paralisada por tempo indeterminado a Série A e a Série B do Campeonato Capixaba de Futebol.

 18 de março - Governo do Estado proíbe funcionamento de academias e suspende cirurgias eletivas, além de recomendar fechamento de shoppings por 15 dias.

 20 de março - Governo do Estado determina fechamento do comércio por 15 dias. Medida não vale para farmácias, supermercados, padarias, cuidados animais, postos de combustível, conveniência e feiras livres. Restaurantes e lanchonetes podem funcionar até as 16 horas.

 2 de abril - Primeira morte pelo novo coronavírus é registrada no estado, em Serra. Se tratava de um homem de 57 anos, portador de obesidade e hipertensão. Ele chegou a ser tratado com azitromicina e cloroquina, mas a medicação não surtiu efeito.

 3 abril - Vitória, capital do estado, registra as duas primeiras mortes por COVID-19, a terceira e quarta do estado. Antes, havia óbitos em Serra e Vila Velha. As duas mortes de Vitória eram pacientes jovens, um homem de 29 anos e uma mulher de 36 anos, mas que possuíam sobrepeso como comorbidade.

 12 abril - A Festa da Penha, maior celebração religiosa do Espírito Santo, na edição em que completou 450 anos foi realizada virtualmente devido à COVID-19.

 25 de maio - O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande e a primeira-dama Maria Virgínia Casagrande, testaram positivo para a doença.

 8 de junho - Com primeiro caso confirmado em Ponto Belo, todos os 78 municípios do estado tem contaminados de COVID-19.

 13 de junho - Espírito Santo atinge mil mortes pela doença. Em praticamente duas semanas, o estado dobrou o número de óbitos.

 12 de julho - Um mês depois da marca de mil óbitos, o estado atinge duas mil mortes por COVID-19.

 22 de julho - Morre Paulo Márcio Leite, 50 anos, prefeito de Água Doce do Norte, em função de complicações provocadas pelo COVID-19. O governador Casagrande decretou luto de três dias no estado.

 18 de novembro - Iconha registra a primeira morte pelo vírus. O município era o único do estado sem óbitos.

 31 de dezembro - Estado encerra o ano com marca de 5.081 mortes pela doença e mais de 248 mil casos confirmados.

2021
 18 de janeiro - Primeiro seis capixabas foram vacinados com a CoronaVac em cerimônia no Hospital Dr. Jayme Santos Neves em Serra.

 18 de março - Inicia quarentena de quatorze dias para todos as cidades do estado imposta pelo governador Casagrande. De acordo com o governador, as restrições têm o objetivo de reduzir a transmissão do vírus. A quarentena que iria até o dia 31 de março foi estendida até 4 de abril com suspensão de ônibus e funcionamento mais restrito do comércio.

 23 de março - Com 72 mortes, estado bate recorde de óbitos por COVID-19 em 24 horas. Maior número da pandemia havia sido em 22 de junho de 2020, com 59 vidas perdidas em apenas um dia.

 24 de março - Prefeitos de Barra de São Francisco, Água Doce do Norte e São Gabriel da Palha decretam lockdown em seus municípios. Nessas cidades, somente farmácias e supermercados podem funcionar, mas apenas em sistema de delivery e a determinação de toque de recolher para todos os moradores entre 20 e 6 horas. Barra de São Francisco juntamente com Piúma são considerados "epicentros" no estado da B.1.1.7, variante do SARS-CoV-2 do Reino Unido.

 29 de março - Com com 89 mortes em 24 horas, Espírito Santo bate mais um recorde negativo. Governador Casagrande demonstrou pesar e fez um apelo nas redes sociais para respeito às medidas de segurança.

 31 de março - Março termina com maior registro de mortes por Covid-19 em um mês desde o início da pandemia no estado. Foram mais 1.068 óbitos pela doença e 54.965 casos confirmados. Ao todo, 7.500 pessoas já perderam a vida para a Covid-19 e 382.480 casos da doença.

 6 de abril - Pelo segundo dia consecutivo, o estado bateu o recorde de mortes em 24 horas. No dia anterior tinha registrado 95 óbitos. Neste dia atingiu os três dígitos pela primeira vez com 110 mortes pela doença.

 7 de abril - Vila Velha com 1.007 óbitos torna-se o primeiro município no Espírito Santo a ultrapassar a marca de mil mortos por complicação relacionadas ao novo coronavírus. Praia da Costa em Vila Velha, é o bairro que lidera o ranking de mortes no estado com 102 casos.

 16 de abril - Serra registra 1.011 óbitos pela doença, é o segundo município do estado a ultrapassar a marca de mil mortes. O município lidera o número de casos da doença.

 20 de abril - Pela terceira vez no mês, o Espírito Santo bate o recorde de mortes em 24 horas. Foram registradas 116 óbitos decorrentes da COVID-19. O município de Cariacica com 1.005 mortes também ultrapassa a marca de mil óbitos.

 24 de abril - Vitória com 1.006 mortes é o quarto município, todos da região metropolitana, a ultrapassar mais de mil óbitos.

 10 de maio - Estado ultrapassa um milhão de doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19, considerando a primeira e segunda doses.

 11 de maio - Estado ultrapassa a marca de dez mil mortes e de 451 mil casos pelo novo coronavírus. Mais de 425 mil pessoas estão curadas. Serra, Vila Velha, Vitória e Cariacica são os municípios mais afetados pela doença.

Estatísticas

Número de casos e óbitos por município 

Essa é a lista de municípios com mais casos confirmados:

Até 27 de abril de 2021.

 
Pandemias ou epidemias em curso